Race Suicide – film del 1916 diretto da George Terwilliger, Raymond L. Ditmars
 Race Suicide – film del 1938 diretto da S. Roy Luby